Саксан — футбольний клаб з міста Чадир-Лунга (Гагаузія, Молдова).
 Саксан — озеро в Челябінській області.
 Саксан — селище в Челябінській області.
 Саксан — зупинний пункт Південноуральської залізниці у селищі Саксан (Коркінський район, Челябінська область).